Oa (planeet), een fictieve planeet in de strip DC Universum
 OA-7 (konvooi), geallieerd scheepskonvooi tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Ocean Acres, plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
 Olympic Air, grootste Griekse luchtvaartmaatschappij (IATA-code OA)
 Oost-Armeens, een van de twee moderne dialecten van het Armeens 
 Anonieme Overeters, programma voor mensen met een eetstoornis
 OpenArena, open source 3D computerspel
 Orde van Australië, door Koningin Elizabeth II ingestelde Ridderorde 
o.a., afkorting van onder andere
Oskar Andersson of O.A., Zweeds striptekenaar en illustrator
The OA, Amerikaanse televisieserie

Zie ook 
 Hiva Oa